Такмичења у бацању диска за мушкарце на 3. Светском првенству у атлетици 1991. у Токију одржано је 26. и 27. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из 1987. у Риму бранио је Јирген Шулт из Источне Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 36 такмичара из 24 земаља.

 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (2)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у бацању диска пре почетка светског првенства 23. августа 1991. године.

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбољих бацача диска пре првенства (23. августа 1991), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1991.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржао 26. августа 1991. године у 11:40 по локалном времену. У такмичењу је учествовало 36 такмичара из 24 земље подељени у две групе. Квалификациона норма за пласман у финале била је 64,00 м 3 такмичара је ушло у финале пребацивши норму (КВ) а 9 су се пласирала на основу резултата (кв).,,.

Финале 
Такмичење је одржано 27. августа 1991. године у 19:00 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту WA
 Резултати у бацању диска на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном